Большая Пёра:

 Большая Пёра (приток Зеи) — река в Амурской области.
 Большая Пёра (приток Лемью) — река в Республике Коми.

См. также 
 Усть-Пёра — село в Свободненском районе Амурской области.